Un conseiller de rédaction est une personne qui assiste le rédacteur en chef. Ses responsabilités varient selon l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans les magazines et journaux de petite envergure, sa tâche de rédaction est plus importante et il est souvent amené à rédiger des éditoriaux.

Presse 
Dans la presse, le conseiller de rédaction est un journaliste. En France, il a un statut salarié. 

. .

Métier du journalisme